Divizia Națională 1992/93 steht für:

 Divizia Națională (Moldau) 1992/93, Spielzeit 1992/93 der ersten moldauischen Fußballliga
 Divizia Națională (Rumänien) 1992/93, Spielzeit 1992/93 der ersten rumänischen Fußballliga